Schulstein ist ein Ortsname und der Bestandteil eines Familiennamens:
 Ortsname:
 Schulstein, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Wolnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Namensbestandteil:
 Ferdinand Kindermann von Schulstein (1740–1801), deutscher katholischer Theologe, Bischof von Leitmeritz